Roger Johansson (né le  à Ljungby en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans la Division 1 avec son club formateur du IF Troja-Ljungby en 1983. Il est choisi au quatrième tour en quatre-vingtième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1985. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames et les Blackhawks de Chicago. Il remporte le Trophée Le Mat 1988, 1997 et 1998 avec le Färjestads BK. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2001.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1996 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 11|| 2|| 2|| 4|| 12|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 30|| 1|| 6|| 7|| 20|| 9|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 1985-1986|| IF Troja Ljungby|| Allsvenskan|| 32|| 5|| 16|| 21|| 42|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Färjestads BK || Elitserien|| 31|| 6|| 11|| 17|| 20|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 1987-1988|| Färjestads BK || Elitserien || 24|| 3|| 11|| 14|| 20|| 9|| 1|| 6|| 7|| 12
|-
| 1988-1989|| Färjestads BK || Elitserien|| 40|| 5|| 15|| 20|| 38|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Flames de Calgary|| LNH|| 35|| 0|| 5|| 5|| 48|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Flames de Calgary|| LNH|| 38|| 4|| 13|| 17|| 47|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Leksands IF|| Elitserien|| 22|| 3|| 9|| 12|| 42|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Flames de Calgary|| LNH|| 77|| 4|| 16|| 20|| 62|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1993-1994|| Leksands IF|| Elitserien|| 38|| 6|| 15|| 21|| 56|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1994-1995|| Leksands IF|| Elitserien|| 7|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 11|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Färjestads BK || Elitserien|| 34|| 3|| 4|| 7|| 46|| 8|| 3|| 1|| 4|| 16
|-
| 1996-1997|| Färjestads BK || Elitserien|| 46|| 8|| 15|| 23|| 52|| 14|| 3|| 5|| 8|| 38
|-
| 1996-1997|| Färjestads BK || LEH || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK || Elitserien|| 46|| 12|| 27|| 39|| 44|| 10|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK || LEH || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || Elitserien|| 39|| 11|| 11|| 22|| 42|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1999-2000|| Färjestads BK || Elitserien|| 43|| 5|| 13|| 18|| 58|| 7|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK || Elitserien|| 31|| 3|| 6|| 9|| 34|| || || || || 

| | 161|| 9|| 34|| 43|| 163|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2

Au niveau international 

| 1985 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1986 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1987 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 4|| 6|| 2|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 2|| 0|| 2|| 8|| -4||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| +12|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1996 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| -1|| align="left"| Sixième place
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Défaite en demi-finale
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 16|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion olympique suédois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Leksands IF
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby
Naissance en avril 1967
Naissance à Ljungby